Манн ():
 Манн () — бог германцев, сын двуполого Твискона, прародитель герминонов, иствеонов и других племён.
 Манн (кельт. Mannus), или галльский пони, порода малорослых галльских лошадей, использовавшихся римлянами для езды на лёгких повозках.

Фамилия 
 Манн, Алакина (род. 1990) — британская актриса.
 Манн, Александр Ипполитович (1864—1922) — русский композитор, филолог и переводчик.
 
 Манн, Альфред (1917—2006) — американский музыковед.
 Манн, Байрон (род. 1967) — американский актёр.
 Манн, Барри (род. 1939) — американский сонграйтер (автор песен) и пианист.
 Манн, Габриэль (род. 1972) — американский актёр.
 Манн, Генрих (1871—1950) — немецкий писатель-прозаик и общественный деятель, старший брат Томаса Манна.
 Манн, Голо (1909—1994) — немецкий историк и эссеист, второй сын Томаса Манна.
 Манн, Делберт (1920—2007) — американский режиссёр и продюсер.
 Манн, Джонатан (род. 1982) — американский музыкант, автор-исполнитель песен.
 Манн, Джордж Ричард (1856—1939) — американский архитектор.
 Манн, Дэниэл (1912—1991) — американский режиссёр и актёр.
 Манн, Ипполит Александрович (1823—1894) — русский драматург, театральный и музыкальный критик.
 Манн, Катя (1883—1980) — жена писателя Томаса Манна. 
 Манн, Клаус (1906—1949) — немецкий писатель, старший сын Томаса Манна.
 Манн, Кристен (род. 1983) — американская баскетболистка.
 Манн, Кэтлин (1896—1959) — британская художница-портретист и художница по костюмам.
 Манн, Ларри (1922—2014) — канадский актёр.
 Манн, Лесли (род. 1972) — американская актриса.
 
 Манн, Маргарет (1868—1941) — американская актриса.
 Манн, Михаэла (род. 1982) — канадская актриса.
 Манн, Николь Онапу (род. 1977) — американский астронавт, лётчик-испытатель.
 Манн, Оливия (род. 1980) — американская актриса, комедиантка, модель, телеведущая и писательница.
 Манн, Ортруд (1917—2006) — первая шведская женщина-дирижёр, жена Тура Манна.
 Манн, Памела (род. 1957) — бывшая американская порноактриса и киноактриса.
 Манн, Пиппа (род. 1983) — британская автогонщица.
 Манн, Рафи (род. 1952) — израильский писатель и публицист, преподаватель журналистики.
 Манн, Роберт (1920—2018) — американский скрипач, композитор и дирижёр, педагог.
 Манн, Салли (род. 1951) — американский фотограф.
 Манн, Стэнли (1928—2016) — канадский сценарист, драматург и романист.
 Манн, Тамела (род. 1966) — американская актриса и певица.
 Манн, Терренс (род. 1951) — американский актёр.
 Манн, Томас (1875—1955) — немецкий писатель, эссеист, лауреат Нобелевской премии, младший брат Генриха Манна, отец Клауса Манна, Голо Манна и Эрики Манн.
 Манн, Томас (актёр) (род. 1991) — американский актёр.
 Манн, Тур (1894—1974) — шведский дирижёр, муж Ортруд Манн.
 Манн, Филип (1942—2022) — новозеландский писатель-фантаст британского происхождения.
 Манн, Франческа (1917—1943) — польско-еврейская балерина, известная по действиям в концентрационном лагере Освенцим.
 Манн, Хорас (1796—1859) — американский педагог, политик и реформатор образования.
 Манн, Хорас (1844—1868) — американский ботаник немецкого происхождения.
 Манн, Шелли (1937—2005) — американская пловчиха.
 Манн, Эйми (род. 1960) — американская кантри-рок-исполнительница.
 Манн, Эллисон (род. 1974) — американская актриса.
 Энтони Манн (1906—1967) — американский кинорежиссёр.
 Манн, Эрика (1905—1969) — немецкая писательница, актриса и журналистка, старшая дочь Томаса Манна.
 Манн, Юрий Владимирович (1929—2022) — советский и российский литературовед.

Псевдоним 
 Манн, Манфред (род. 1940) — южноафриканский и британский клавишник, аранжировщик и композитор.

См. также 
 Манн, Иванов и Фербер — московское издательство деловой литературы.
 Ман
 Манна
 Ману (значения)
 Мане (значения)
 Мэнн

Примечания